Липянка — топонимы:

Россия 
 Липянка — река в Кировской области, приток Ярани.

Украина 
 Липянка — село в Карловском районе Полтавской области.
 Липянка — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Липянка — село в Шполянском районе Черкасской области.